Voli bezeichnet:

 die antike nordafrikanische Siedlung Voli (Stadt)
 das römisch-katholische Titularbistum Voli
 den montenegrinischen Supermarktbetreiber Voli Trade d.o.o., siehe Voli (Unternehmen)